Hara kan avse:
 Hara (hinduism) –  en gud inom hinduism
 Hara (djur) – ett släkte av fiskar
 Kanasuke Hara, japansk botaniker, 1885 - 1962
 Hara (landområde)  –  typ av ö som förekommer i Finlands kustskärgårdar

Geografi

Sverige
Hara, Hagfors kommun –  en ort i Ekshärads socken i Hagfors kommun, 
Hara, Östersunds kommun – en by och småort i Sunne socken i Östersunds kommun,

Estland 

 Hara saar, ö i bukten Hara laht i Harju län, 
 Hara (ort), Harju län, Kuusalu vald, 
 Harga, (estniska Hara), är en by i Nuckö kommun i Lääne län i Estland

Mongoliet 

 Bayangol (distrikt i Mongoliet, Selenga), 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar